Campagnac (Aveyron)
Campagnac (Tarn)
ook:
Campagnac-lès-Quercy,  Dordogne